Taihe ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Taihe (泰和县) der Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Taihe (Ji’an)  
 den Kreis Taihe (太和县) der Stadt Fuyang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Taihe (Fuyang) 

 den Stadtbezirk Taihe (太和区) der Stadt Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taihe (Jinzhou) 

 die Großgemeinde Taihe (太和镇) im Stadtbezirk Baiyun der Stadt Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taihe (Baiyun)
 die ehemalige Großgemeinde Taihe (太和镇) im Kreis Binchuan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Taihe (Binchuan)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) im Stadtbezirk Dongpo von Meishan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taihe (Dongpo)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taihe (Guiyang)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) der Stadt Hechuan in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Taihe (Hechuan)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) im Kreis Heishan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taihe (Heishan)
 die Großgemeinde Liangzihu (太和镇) im Stadtbezirk Liangzihu von Ezhou in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taihe (Liangzihu)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) im Kreis Qingxin in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taihe (Qingxin)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) im Kreis Nanfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Taihe (Nanfeng)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) im Kreis Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taihe (Shehong)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) im Kreis Sheqi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Taihe (Sheqi)
 die Großgemeinde Taihe (太和镇) der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taihe (Xichang)

 die Gemeinde Taihe (太和乡) im Stadtbezirk Jialing der Stadt Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taihe (Jialing)
 die Gemeinde Taihe (太和乡) im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taihe (Linshui)
 die Gemeinde Taihe (太和乡) im Kreis Sheqi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Taihe (Sheqi)
 die Gemeinde Taihe (太和乡) im Kreis Yongxing in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taihe (Yongxing)

 die Nationalitätengemeinde Taihe der Tujia (太和土家族乡) im Kreis Fengjie in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Taihe (Fengjie)

 das Straßenviertel Taihe (太和街道) im Stadtbezirk Guandu der Stadt Kunming in der chinesischen Provinz Stadt Yunnan, siehe Taihe (Guandu)
 das Straßenviertel Taihe (太和街道) im Stadtbezirk Taihe der Stadt Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taihe (Taihe)
 das Straßenviertel Taihe (太和街道) im Kreis Xuyi in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taihe (Xuyi)

 die historische Stätte der Stadt Taihe (Taihe cheng yizhi 太和城遗址) in Yunnan, siehe Taihe (Nanzhao)

 die chinesische Regierungsperiode Taihe 227–233 der Wei-Dynastie
 die chinesische Regierungsperiode Dahe (大和 Dàhé) oder Taihe (Tàihé 太和) 827–835 der Tang-Dynastie
 die chinesische Regierungsperiode Taihe der Dschurdschen-Dynastie (1200–1208)

 einen anderen verkürzten Namen für das Gebirge Wudang Shan